Lajeosa (Oliveira do Hospital) - freguesia no concelho de Oliveira do Hospital, Portugal
 Lajeosa (Sabugal) - freguesia no concelho do Sabugal, Portugal
 Lajeosa do Dão - freguesia no concelho de Tondela, Portugal
 Lajeosa do Mondego - freguesia no concelho de Celorico da Beira, Portugal

Desambiguação